Bill Dodgin Jr. – allenatore di calcio e calciatore inglese
 Norman Dodgin – allenatore di calcio e calciatore inglese, difensore
 William Dodgin, Sr. – allenatore di calcio e calciatore inglese